SQA steht für:
 Software Quality Assurance nach IEEE 730, Teil des IEEE Software Life Cycles anhand eines zu definierenden Software Quality Assurance Plans (SQAP)
 Santa Ynez Airport (IATA-Code), Flughafen von Santa Ynez im Santa Barbara County, Kalifornien

sqa steht für:
 Shama (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen in Nigeria

Abkürzung